Мэттью Мёрли (; , Трой, Нью-Йорк, США) — американский хоккеист, центральный нападающий.

Игровая карьера 
Мёрли начинал играть в юниорской хоккейной лиге MetJHL за команду «Сиракьюз Кранч». В 1998 году он поступил в частный Политехнический институт Ренсселера и четыре сезона (с 1998/99 по 2001/02) выступал за их хоккейную команду, которая соревнуется в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта).
 
В 1999 году на драфте НХЛ он был выбран под общим 51-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз». Первый профессиональный сезон 2002/03 Мёрли провел в фарм-клубе Питтсбурга – «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В сезоне 2003/04 дебютировал в НХЛ, сыграл 18 матчей за «Питтсбург». С 2006 по 2008 год играл за клубы «Олбани Ривер Рэтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж» из АХЛ, а также провёл 3 матча в составе «Финикс Койотис». В сентябре 2008 года он подписал однолетний контракт с клубом «Каролина Харрикейнз». Руководство клуба рассматривали его в качестве запасного игрока «Каролины». Через месяц Мёрли самовольно покинул расположение клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», чтобы играть в КХЛ. 
9 октября 2008 года подписал контракт с хабаровским «Амуром». В 33 играх за «Амур» набрал 8 (4+4) очков.

6 октября 2009 года Мёрли подписал контракт с клубом «СК Лангенталь», выступающий в Швейцарской Национальной Лиге B (NLB). Он также играл за «Лугано» и «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» из швейцарской Национальной Лиги (NLA).

1 сентября 2010 года, Мёрли подписал двухмесячный контракт с клубом «Линчёпинг». 19 октября, пробный контракт был расторгнут. 25 ноября 2010 года, Мёрли подписал двухмесячный контракт с клубом «Тимро». За «Тимро» сыграл 32 игры и набрал 15 (9+6) очков. 20 января 2011 года, Мёрли продлил контракт с клубом.

9 июля 2013 года Мёрли в качестве свободного агента подписал контракт с новичком КХЛ, клубом «Медвешчак».

17 октября 2013 года Мёрли получил травму после грязного силового приёма защитника «Ак Барса» Григория Панина. Панин был дисквалифицирован на 11 матчей.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Аризона Койотис»
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Лангенталь»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки ХК «Одзи Иглз»
Игроки ХК «Тэмён Киллер Уэйлс»
Выпускники Политехнического института Ренсселера